Donda ist der Familienname folgender Personen:

Arno Donda (1930–2008), Leiter der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR
Mariano Donda (* 1982), argentinischer Fußballspieler

Donda steht für:
 Donda (Album), Album von Kanye West (2021)